L’équipe de Hongrie de water-polo masculin.
 L’équipe de Hongrie de water-polo féminin

Voir aussi 
 Le water-polo en Hongrie.